Glockentöne steht für:

 Glockentöne, Werk von Friedrich Strauß (Theologe) (1815–1819)
 Rheinische Glockentöne, Werk von Johann Baptist Rousseau (1843)
 Abend-Glocken-Töne, Werk von Friedrich Strauß (1868)

Siehe auch:
 Glockenton